Aidu ist der Name von mehreren Ortschaften in Estland:

 Aidu (Lüganuse), deutsch Aitz, Dorf im Kreis Ida-Viru, Landgemeinde Lüganuse
 Aidu (Viljandi), deutsch Aidenhof, Dorf im Kreis Viljandi, Landgemeinde Viljandi (an gleichnamigem See)
 Aidu (Põltsamaa), Dorf im Kreis Jõgeva, Landgemeinde Põltsamaa (an gleichnamigem Moor und Naturschutzgebiet)

siehe auch: Aidoo